Hesserode (Hessen) - plaats in de gemeente Felsberg in de Duitse deelstaat Hessen
 Hesserode (Thüringen) - plaats in de gemeente Nordhausen in de Duitse deelstaat Thüringen